Чемпионат Саудовской Аравии по футболу 2013/2014 годов — 39-й сезон чемпионата Саудовской Аравии. В турнире, проходившем с 19 июля 2013 года по 6 апреля 2014 года приняли участие 14 клубов. Титул защищал футбольный клуб «Аль-Фатех».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

источник thesaff.com

Календарь игр

Бомбардиры

Источники 
 Официальный сайт лиги
 Статистика чемпионата на сайте slstat.com

2013/2014
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2013 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2014 году